Célio Roberto Turino de Miranda, mais conhecido como Célio Turino (Indaiatuba, 22 de abril de 1961) é um historiador, escritor e servidor público brasileiro.

Biografia 
Nascido em Indaiatuba, cresceu em Campinas. Atua há mais de 30 anos junto à movimentos sociais e culturais como o movimento estudantil (no final da ditadura), sindical (nos anos 80, tendo sido fundador do primeiro sindicato de servidores públicos do Brasil, em 1988), participou do movimento contra a Carestia, em Defesa da Amazônia, a Anistia, as Diretas Já!, entre tantos. É fundador e Porta Voz da Rede Sustentabilidade no Estado de São Paulo, mas se retirou do partido por discordar dos rumos tomados. Atualmente participa da construção da RAiZ - Movimento Cidadanista, um partido-movimento inspirado em experiências de democracia direta e participativa.

Célio Turino foi secretário municipal de Cultura de Campinas de 1990 a 1992, Diretor do Departamento de Programas de Lazer na Secretaria de Esportes, na gestão de Marta Suplicy, e secretário na Secretaria da Cidadania Cultural do Ministério da Cultura entre 2004 e 2010, período em que criou o Programa Cultura Viva, política do Ministério da Cultura que marca uma mudança de paradigma na elaboração de políticas públicas para a Cultura no Brasil
O Programa Cultura Viva viabilizou a criação de mais de 2500 Pontos de Cultura espalhados em mais de mil municípios do Brasil, beneficiando mais de 8 milhões de pessoas e criando 30.000 postos de trabalho.

Além dos Pontos de Cultura situados no Brasil, o Programa Cultura Viva cria a concepção dos pontos de cultura para atender as comunidades de brasileiros no exterior. Chegaram a ser implantados projetos pilotos nos Estados Unidos e na França, mas dificuldades legais brasileiras para a remessa de dinheiro ao exterior praticamente inviabilizaram a iniciativa.

Trabalhos publicados 
Lazer nos programas sociais: Proposta de combate à violência e à exclusão
 Na trilha de Macunaíma - Ócio e trabalho na cidade
Pontos de Cultura - O Brasil de baixo pra cima
 Uma visão inclusiva - Arte, cultura e esporte
 Pontos para uma gestão cultural transformadora (matéria em 5 partes)
 Pontos de cultura. Agora em toda a América latina
 Meditação sobre o Rio Tietê
 A potência da CULTURA - Ensaio com sugestões para programas de governo
 Proposta do passe livre é justa, coerente e viável
 Por uma reforma política justa, democrática e cidadã
 Reduzir cargos de livre nomeação para melhorar a gestão pública
 A cultura pode mudar o Brasil
 A travessia PSB-REDE
 Custo da atividade parlamentar no Brasil ultrapassa R$ 20 bilhões/ano
 Consenso progressivo, a prática para uma nova cultura

Ligações externas 

 Propostas para um Ajuste Fiscal Cidadão. Por Célio Turino. Outras Palavras, 21 de setembro de 2015
Entrevista à Revista Mosaico
Fórum Internacional de Gestão Cultural
Entrevista ao portal Vermelho
Entrevista à revista Cultura e Mercado

Historiadores do estado de São Paulo
Alunos da Universidade Estadual de Campinas
Naturais de Indaiatuba
Membros do Partido Socialismo e Liberdade